Браян Олдфілд — американський легкоатлет, олімпієць.
 Енні Олдфілд — британська акторка.
 Кларенс Олдфілд — південноафриканський легкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор в естафеті з бігу 4×400 метрів (1920).
 Майк Олдфілд — британський мультиінструменталіст, вокаліст, композитор, аранжувальник, автор текстів, продюсер.
 Саллі Олдфілд — автор-виконавець пісень.
 Олдфілд Томас — британський зоолог, відкривач видів тварин.

 Олдфілд (Західний Йоркшир)
 Олдфілд (Міссурі)
 Олдфілд (Онтаріо)
 Олдфілд (річка)
 5656 Олдфілд — астероїд головного поясу.